Janes ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Janes (* 1994), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Eva Ulmer-Janes (* 1948), österreichische Bühnenbildnerin und Autorin 
 Henry Fisk Janes (1792–1879), US-amerikanischer Politiker
 Leroy Lansing Janes (1835–1909), US-amerikanischer Pädagoge in Japan
 Paul Janes (1912–1987), deutscher Fußballspieler
 Roland Janes (1933–2013), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Jane’s Information Group
 Jannes (Begriffsklärungsseite)
 Jaynes (Begriffsklärungsseite)
 Yanes (Begriffsklärungsseite)